Sin miedo puede hacer referencia a:

Sin miedo a soñar, una serie española de televisión transmitida por La Sexta.
Sin miedo (álbum de Caló), cuarto álbum de estudio de la banda mexicana Caló.
Sin miedo (álbum de Soraya Arnelas), cuarto disco de estudio de la cantante española Soraya Arnelas.
Movimiento sin Miedo, partido político boliviano.